Por idioma pyu puede referirse a:
 Idioma pyu, hablado en Birmania;
 Idioma pyu, hablado en la isla de Nueva Guinea;